Ciangir (Cibingbin)
 Ciangir (Legok)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing